Илья Панин:
 Панин, Илья Алексеевич (1909 — ?) — советский футболист, тренер.
 Панин, Илья Васильевич (1897—1982) — советский военный деятель, генерал-майор.
 Панин, Илья Григорьевич (род. 1941) — российский военачальник, генерал-полковник.